Missing (Alvtegen), een roman van Karin Alvtegen
 Missing (Amerikaanse serie), een Amerikaans televisieprogramma.
 Missing (Britse serie), een Britse politieserie.
 Missing (Bruce Springsteen), een nummer uit 1996
 Missing (Canadese serie), een serie gebaseerd op de boekenreeks 1-800-WHERE-R-YOU van Meg Cabot
 Missing (ER), een aflevering van de televisieserie ER
 Missing (Evanescence), een nummer uit 2004
 Missing (Everything But The Girl), een lied van Everything But The Girl
 Missing (film), een film met Jack Lemmon.
 Missing (Flyleaf), een lied van Flyleaf.
 Missing (light novels), een Japanse reeks light novels.
 Missing (Ward), een roman van Mary Augusta Ward

Zie ook:
 The Missing (doorverwijspagina)